Paul Schmitthenner kan syfta på:

* Paul Schmitthenner (1884–1963), tysk historiker och politiker
 Paul Schmitthenner (1884–1972), tysk arkitekt